Zij aan Zij (magazine), een Nederlands en Belgisch magazine
 Zij aan zij (lied), een lied van Kinderen voor Kinderen uit 2021
 Zij aan zij (album), een album van Clouseau uit 2009
 Zij aan zij (televisieprogramma), een Belgisch televisieprogramma